Ferrari 159 S – autovettura da competizione della Ferrari del 1947
 Ferrari 159 C – autovettura da competizione della Ferrari del 1947 derivata dalla 159 S